Суперкубок Хорватии по футболу 2002 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2001/02 загребское «Загреб» и обладатель Кубка Хорватии 2001/02 загребское «Динамо». Встреча состоялась 20 июля 2002 года на домашнем стадионе «Динамо» Максимир, за игрой наблюдали около 10 000 зрителей.

До этого матча «Динамо» 2 раза принимал участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (ни разу команда не выигрывала), для «Загреба» этот розыгрыш стал первым.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2002 года стало «Динамо», сломившее сопротивление «Загреба» со счётом 3:2. Основное время закончилось вничью (2:2). В самом начале дополнительного времени (на 92-й минуте) нападающий «Динамо» Владимир Петрович забил «золотой гол», принесший «Динамо» первый титул обладателя Суперкубка Хорватии по футболу.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2002 на сайте slobodnadalmacija.hr
 Dinamu Superkup zlatnim pogotkom

2002
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2002 году
События 20 июля
Июль 2002 года
Спортивные соревнования в Загребе